Графство Вэгэит () — район местного самоуправления Северной территории, Австралия. До 1 июля 2008 года был Cox Peninsula Community Government Council. Совет был создан 28 апреля 1995 года. Располагается к западу от Дарвина, в 138 км. Совет получил своё название от предыдущего Cox Peninsula. Графство было названо в честь Матхея Дивина Кокса, первого скотовода в Северной территории, который выкупил полуостров в 1869 году, сразу после постройки Дарвина. Сегодняшнее название графства происходит от посёлка Вэгэит Бич.

Города 
 Вэгэит Бич
 Мандорах

См. также 
 Северная территория
 Дарвин

Примечания

Ссылки 
 
 

Графства Северной территории